Монтело има више значења:
 Монтело (Невада)
 Монтело (Висконсин)
 Монтело (Бергамо)
 Монтело (Падова)
 Монтело (Тревизо)
 Монтело (Варезе)